Скребло́ (в каменной индустрии) (, ) — более крупное и иногда менее функционально выраженное, чем скребок, скобляще-режущее каменное орудие из кремня, обсидиана, кварцита и других видов камня. Наиболее характерно для среднего палеолита. Скрёбла получали из крупных сколов-отщепов камня. Может иметь один или несколько рабочих краёв с лезвиями самых разных форм: выпуклой, прямой, вогнутой, остроконечной, зубчатой и с обработкой по периметру. Рабочие края могут образовывать угловатые формы. Лезвия покрывает односторонняя или двусторонняя (бифасиальная) ретушь, образовавшаяся как результат износа или же нанесённая преднамеренно. Часто имеет противоположный лезвию обушок (скрёбла-ножи) или является комбинированным орудием (скребло-проколка, скребло-скребок, скребло-остриё и т. д.). Возможно, некоторые скрёбла имели рукоятки.

Использовались для резания, как ножи, и для обработки шкур животных. Применялись также костяные орудия. С появлением керамики при недостатке камня скрёблами могли служить осколки сосудов. Но окончательно определить назначение того или иного каменного или другого орудия возможно только с помощью методов трасологии.

Роль скребла выполняет и каменный или металлический торцовый полукруглый нож «улу» северных народов. 
 
До настоящего времени используются скрёбла (скребки) из железа. В ремесленно-кустарном кожевенном производстве аналогичную функцию выполняют ножи, струги, тупики, фальцы, даже полотна обычных кос. Но и сейчас некоторые традиционные кожевники предпочитают каменные скрёбла.

См. также 
 Каменные орудия
 Скребок
 Сырая кожа
 Сыромятная кожа

Примечания

Литература 

 
 Деревянко А. П., Маркин С. В., Васильев С. А. Палеолитоведение: введение и основы. — Новосибирск: ВО «Наука». Сибирская издательская фирма, 1994. — 288 с. — ISBN 5-02-030873-0.
 Поплевко Г. Н. Методика комплексного исследования каменных индустрий. — СПб: Дмитрий Буланин, 2007. — (Труды ИИМК РАН. Т. XXIII). — 388 с. — ISBN 5-86007-521-9.
 Семёнов С. А., Коробкова Г. Ф. Технология древнейших производств: мезолит — энеолит. — Ленинград: «Наука», Ленинградское отд., 1983. — С. 135—190.

Археологические артефакты
Инструменты
Каменная индустрия
Кожевенное дело
Неолит
Палеолит